Parafie pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego

Katolickie 
 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Bydgoszczy
 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie
 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie
 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Łodzi
 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Ochlach
 Parafia i kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu
 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu
 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

Protestanckie 
 Kościół ewangelicko-augsburski Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie
 Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

Prawosławne 
 Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Kielcach (zburzona)
 Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Olchowcach (obecnie parafia katolicka)
 Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu

Wniebowstąpienia Pańskiego